ZAD steht für:
 Flughafen Zadar, IATA-Code des kroatischen Flughafens
 Zentralrat der Armenier in Deutschland
 den arabischen Buchstaben , persischer Name Żād

Zad ist ein Namensteil von:
 Mahmoud Hosseini Zad (* 1946), iranischer Übersetzer und Schriftsteller

zad steht für:
 Cajonos-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung